El Puig de les Basses és una muntanya de 1068,6 metres que es troba al límit dels termes municipals de la Jonquera i Espolla, tots dos a la comarca de l'Alt Empordà i el de Sureda, a la del Rosselló pel vessant nord. És situat a l'extrem sud del terme comunal de Sureda, a l'est del de la Jonquera i al nord-oest del d'Espolla.

Referències 

Muntanyes d'Espolla
Muntanyes de la Jonquera
Muntanyes de Sureda